Локомотивное депо Кривой Рог (ТЧ-2) — основное локомотивное депо, Криворожская дирекция железнодорожных перевозок, Приднепровская железная дорога.

История 
Депо было основано в 1884 году вместе со станцией Долгинцево (сейчас Кривой Рог-Главный).

На 1902 год основное локомотивное депо включало 80 паровозов, насчитывалось около 250 человек обслуживающего персонала.

В 1985 году возле здания управления был установлен памятник погибшим во время Великой Отечественной войны работникам депо.

В 1997 году было объединено с ТЧ-11 Апостолово, ставшее оборотным. Апостоловские тепловозы 2ТЭ116 и ЧМЭ3 получили приписку ТЧ-2.

Характеристика 
Депо является самым мощным в дирекции и самым старым на Криворожье.

Расположено на центральной станции Криворожской дирекции железнодорожных перевозок. Депо ступенчатого и веерного типов с поворотным кругом.

Депо включает:
 70 грузовых электровозов;
 18 пассажирских электровозов;
 6 магистральных грузовых тепловозов;
 40 тепловозов для маневров.

Источники

Ссылки 
 Список подвижного состава ТЧ-2 Кривой Рог.
 Криворожские депутаты побывали в Криворожской дирекции железнодорожных перевозок.

Локомотивные депо Приднепровской железной дороги
Криворожская дирекция Приднепровской железной дороги